Константи́н Косте́нко:
 Костенко, Константин Евтихиевич (1879—1956) — русский советский живописец, график.
 Костенко, Константин Петрович (1939—2004) — советский гребец-байдарочник.
 Костенко, Константин Станиславович (1966—2019) — российский драматург, сценарист, прозаик.